Андо́кид ():
 Андокид — афинский военачальник
 Андокид — древнегреческий гончар.
 Андокид — древнегреческий вазописец, основоположник краснофигурного стиля вазописи.
 Андокид — оратор.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки